Policia Muntada del Canadà (del seu nom en francès Gendarmerie Royale du Canada), cos de policia del Canadà
 Grup de Recerca de Cerdanya, associació cultural de la comarca de la Cerdanya
 Grup de Recerca Consolidat, classificació de grups de recerca segons la Generalitat de Catalunya
 Formigó reforçat amb fibra de vidre (del seu nom en anglès Glass Reinforced Concrete), material de construcció compost de formigó reforçat amb fibra de vidre
 grc també és el codi ISO 639-3 del grec antic, llengua parlada a la Grècia Antiga